Dystrykt Wschodni – jedna z czterech podstawowych jednostek administracyjnych Fidżi
 Dystrykt Wschodni – jedna z pięciu podstawowych jednostek administracyjnych Samoa Amerykańskiego